Olaszország
Mango, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében

Más
Mango, diszkont légitársaság a Dél-afrikai Köztársaságban